Суражский уезд:

 Суражский уезд — административно-территориальная единица в составе Новгород-Северского наместничества, Малороссийской и Черниговской губерний.
 Суражский уезд — административно-территориальная единица в составе Полоцкой и Витебской губерний.